

Geografia

Austria 
 Wien – niemiecka nazwa miasta Wiedeń
 Wien-Umgebung – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Wien – rzeka, dopływ Dunaju

Niemcy 
 Wien – dzielnica gminy Inzell w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein

Stany Zjednoczone 
 Wien – miejscowość

Osoby 
 Alexa Wien – niemiecka polityk
 Dieter Wien – niemiecki aktor
 Karl Wien – niemiecki geograf
 Katharina Wien – niemiecka aktorka
 Max Wien – niemiecki fizyk
 Thorsten Wien – niemiecki aktor
 Wilhelm Wien – niemiecki fizyk

Inne 
 Wien – galeria w Wiedniu
 Wien – stacja radiowa
 Wien Breitensee – przystanek kolejowy w Wiedniu
 Wien Floridsdorf – stacja kolejowa w Wiedniu
 Wien Franz-Josefs-Bahnhof – stacja kolejowa w Wiedniu
 Wien Geiselbergstraße – przystanek kolejowy w Wiedniu
 Wien Gersthof – stacja kolejowa w Wiedniu
 Wien Grillgasse – przystanek kolejowy w Wiedniu
 Wien Haidestraße – przystanek kolejowy w Wiedniu
 Wien Hauptbahnhof – stacja kolejowa w Wiedniu
 Wien Heiligenstadt – stacja kolejowa w Wiedniu
 Wien Hernals – stacja kolejowa w Wiedniu
 Wien Hütteldorf – stacja kolejowa w Wiedniu
 Wien Krottenbachstraße – przystanek kolejowy w Wiedniu
 Wien Lobau – przystanek kolejowy w Wiedniu
 Wien Matzleinsdorfer Platz – przystanek kolejowy w Wiedniu
 Wien Meidling – stacja kolejowa w Wiedniu
 Wien Mitte – stacja kolejowa w Wiedniu
 Wien Praterstern – stacja kolejowa w Wiedniu
 Wien Penzing – stacja kolejowa w Wiedniu
 Wien Praterkai – przystanek kolejowy w Wiedniu
 Wien Rennweg – stacja kolejowa w Wiedniu
 Wien Südbahnhof – dworzec kolejowy w WIedniu

Zobacz też 
 Klein-Wien
 Vien
 Wiener
 Win
 Wiedeń (strona ujednoznaczniająca)